Löwenburg steht für:

Orte, Berge und Verwaltungseinheiten:
 Löwenburg JU, Weiler
 Löwenburg (Siebengebirge), Berg 
 Amt Löwenburg

Burgen:
 Burg Nivagl, auch Löwenburg, Kanton Graubünden
 Löwenburg (Bad Honnef), Burgruine bei Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen)
 Löwenburg (Bleicherode), Burgruine bei Bleicherode (Thüringen)
 Löwenburg (Braunsbach), abgegangene Burg in Braunsbach (Baden-Württemberg)
 Löwenburg (Gerolstein), Burgruine bei der Stadt Gerolstein (Rheinland-Pfalz) 
 Löwenburg (Herrenhausen), künstliche Burgruine, erbaut von Alexander Moritz Simon (Niedersachsen)
 Löwenburg (Kassel), Burg in Kassel (Hessen)
 Löwenburg (Lämershagen), Burgruine bei Lämershagen-Gräfinghagen (Nordrhein-Westfalen)
 Löwenburg (Lauenberg), Burgruine in Dassel-Lauenberg (Niedersachsen)
 Löwenburg (Monreal), Burgruine bei Monreal (Rheinland-Pfalz)

Löwenburg ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen: 
 Johann Peter Münch von Münchenstein-Löwenburg (1663–1732), Schweizer Beamter 

Siehe auch:
 Loewenberg
 Loewensberg
 Löwenberg
 Löwensberg
 Löwenturm